Сре́дний проспект — название проспектов в различных населённых пунктах России.

 Средний проспект — проспект во Всеволожске.
 В Санкт-Петербурге:
 Средний проспект — проспект в Василеостровском районе.
 Средний проспект — проспект в Зеленогорске.
 Средний проспект — проспект в Таганроге.

См. также 
 «Средний проспект» — планируемая станция Петербургского метрополитена
 Средняя аллея
 Средняя улица